Un exode est le nom donné à un mouvement massif de populations civiles, souvent lors d’une guerre ou d’une catastrophe naturelle mais aussi lors d’autres phénomènes étudiés en géographie (exode rural, départ de population vers les environs proches car les logements sont remplacés par des bureaux, etc.).

 Le Livre de l'Exode est le deuxième livre de la Bible ; il raconte l’Exode des Hébreux hors d'Égypte, sous la conduite de Moïse (voir aussi : Pharaon de l'Exode).
 Exode ( en anglais), poème en vieil anglais qui figure dans le manuscrit Junius.
 L'Exode de 1940 en France, a concerné des populations belges et françaises en 1940, fuyant devant l'invasion allemande ;
 L'Expulsion des Allemands d'Europe de l'Est ;
 L'Exode palestinien de 1948 ;
 L'Exode des Juifs des pays arabes et musulmans au  ;
 L'Exode tibétain de 1959 ;
 L'Exode des Pieds-noirs (1962-63) ;
 L'Exode palestinien de 1967 ;
 L'Exode de Mariel, depuis Cuba en 1980 ;
 L'exode rural désigne les flux de populations de la campagne vers la ville, accompagnant l'urbanisation ;
 L'exode ukrainien en 2022, concernant plus d'un million d'habitants une semaine après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Presse 
 L'Exode, périodique belge fondé en 1893 par Pierre Broodcoorens

Fiction 
 L'Exode est le troisième volume dans la série Le Chat du rabbin de Joann Sfar, publié en 2003 ;
 L'Exode est le troisième volume dans la série Universal War Two de Denis Bajram, publié en 2016 ;
 L'Exode est la huitième histoire dans la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Albert Desprechins, parue en 1970.

Voir aussi 
 Données archéologiques sur l'Exode et Moïse
 , nom latin et anglais de l'Exode biblique, repris pour désigner divers objets et œuvres de fiction.